BandNews FM Belo Horizonte é uma emissora de rádio brasileira concessionada em Lagoa Santa, porém sediada em Belo Horizonte, respectivamente cidade e capital do estado de Minas Gerais. Opera no dial FM 89.5 MHz e é uma emissora própria da BandNews FM. Faz parte do Grupo Bandeirantes de Comunicação e transmite parte da programação da rede BandNews FM e outra parte de programação local. 

Durante um tempo, ela retransmitiu as jornadas esportivas em cadeia com a Rádio Esportes FM que encerrou as atividades locais recentemente. Parte da equipe esportiva da antiga emissora foi absorvida pela BandNews, passando a transmitir os jogos dos times mineiros, porém o projeto de transmissões esportivas da emissora se encerrou (passando a retransmitir as jornadas da BandNews SP), porém a equipe seguirá a serviço da emissora com as informações esportivas nos noticiários durante a programação.

Programação 
A BandNews FM Belo Horizonte possui 4 a 6 minutos de notícias locais, a cada 20 minutos, nos intervalos das notícias nacionais. Possui os programas:
 BandNews Bom Dia: de segunda a sexta, 6h da manhã, com Luciana Vianna
 Jornal BandNews Minas Primeira Edição: de segunda a sexta, 9h20, com Lucas Catta Prêta, Luciana Vianna e Murilo Rocha.
 Jornal BandNews Minas Segunda Edição: de segunda a sexta, 17h, com Thayane Ribeiro 
Beagá Invisível: aos sábados, 9h, com Gustavo Ziller; reprises aos sábados e domingos, 17h.
O X da Questão: aos sábados e domingos, 16h, com Lucas Catta Prêta  e os professores do coletivo Terra Negra 
Mulheres Elétricas: aos sábados, 18h, e domingos, 18h30, com Garol Gilberti.

Equipe 
Apresentadores

 Lucas Catta Prêta
 Luciana Vianna
 Murilo Rocha
 Thayane Ribeiro

Produtores e Repórteres

 Maria Fernanda Cinini
 Ana Luiza Bongiovani 
 Pedro Nascimento 
 Gabriele Álvares
 Bruno Marun
 Gabriel Faleiro
 Jânio Fonseca
 Thayane Ribeiro

Colunistas
 Bernardo Cançado e Renata Urbano (Oncêvai na BandNews FM)
 Carol Gilberti (Mulheres Elétricas)
 Claudia Tonaco (Viagens)
 Cris Guerra (O Poder de Ser de Verdade)
 David Braga (Emprego e Liderança)
 Eduardo Aquino (Acelera BandNews)
 Fernando Dolabela (Empreendores)
 Gustavo Ziller (Beagá Invisível)
 Inácia Soares (Negócios BH)
 Luciana Vianna (Artes e Espetáculos)
 Luís Otávio (Acelera BandNews)
Maíra Lemos (Impulsiona)
 Orion Teixeira (Análise Política)
 Paulo Navarro (Dolce Vita)
Pedro Nascimento (Espaço Saúde) 
 Professor Pachecão (Tudo Tem Explicação)
 Roberto El Check (Cuide-Se Bem!)
 Simone Cristósomo (Minas São Gerais)

 Chefe de Jornalismo 
 Lucas Catta Prêta
 Diretor de Jornalismo Grupo Bandeirantes - Minas
 Murilo Rocha

Ver também 
 BandNews FM

Ligações externas 
 
 
 
 

Emissoras da BandNews FM
BandNews FM Belo Horizonte
Estações de rádio fundadas em 2005
Fundações em Minas Gerais em 2002